Ženská čtyřhra BNP Paribas Open 2018 probíhala v první polovině března 2018. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-švýcarský pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky nestartovaly společně. Hingisová po sezóně 2017 ukončila profesionální kariéru. Deblová světová jednička Chanová vytvořila druhou nasazenou dvojici s mladší sestrou Čan Chao-čching, s níž ve druhém kole dohrála na raketách Sie Su-wej a Strýcové.

Vítězem se stal tchajwansko-český nenasazený pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále za 83 minut zdolal ruské turnajové jedničky Jekatěrinu Makarovovou s Jelenou Vesninovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4 s „tenisem ze staré školy“. Ve druhé sadě dokázaly otočit ztrátu prohraného podání. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Sieová vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour, respektive třetí z kategorie Premier Mandatory a pro Strýcovou to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství na okruhu.

Strýcová se Sieovou odehrály první společný turnaj, když spolupráci navázaly těsně před startem. Bývalá světová jednička Sieová měla původně nastoupit s Niculescuovou, která se rozhodla pro účast se Sestini Hlaváčkovou a partnerkou Strýcové se měla stát Světlana Kuzněcovová. Pro Sieovou to byl druhý titul z Indian Wells Masters, když v kalifornské poušti vyhrála již v roce 2014. Strýcová získala premiérovou kariérní trofej z kategorie Premier Mandatory.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo)  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)  Monica Niculescuová /  Andrea Sestini Hlaváčková (čtvrtfinále)  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (2. kolo)  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2018